Колонија ла Ремолача има више значења:

 Колонија ла Ремолача (Атизапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Ремолача (Сан Антонио ла Исла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику